Nakły – zamknięty i zlikwidowany w 1947 roku przystanek osobowy w Żebrach-Chudku na linii kolejowej nr 35, w województwie mazowieckim, w Polsce. Został otwarty w dniu 1 września 1915 roku.

Linki zewnętrzne 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w gminie Olszewo-Borki
Żebry-Chudek